Пынкильях (устар. Тынкиль-Ях) — река в России, протекает по Сургутскому району Ханты-Мансийского АО. Устье реки находится в 12 км от устья Малого Югана по правому берегу. Длина реки составляет 123 км, площадь водосборного бассейна — 748 км².

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от города Нефтеюганск до впадения реки Иртыш, речной подбассейн реки — Обь ниже Ваха до впадения Иртыша. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Код объекта в государственном водном реестре — 13011100212115200048960.

Примечания 

Притоки Малого Югана
Реки Сургутского района